Девід Бавер — канадський хокеїст, кавалер Ордена Канади 
 Джонні Бавер (нар. 1924) — канадський хокеїст українського походження. Член Зали слави хокею
 Лідія Миколаївна Бавер — харківська художниця скульптор.

Див. також 
 Бауер